Волощина — название населённых пунктов.

Украина 
 Волощина — село в Перемышлянском районе Львовской области.
 Волощина — село в Бережанском районе Тернопольской области.